

Personnes 

 Geoffroy de Monmouth (1100 – 1155), écrivain gallois ;
 James Scott, premier duc de Monmouth (1649 – 1685), fils illégitime de Charles II d'Angleterre, instigateur de la rébellion de Monmouth.

Toponymes

Royaume-Uni 
 Monmouth, chef-lieu du Monmouthshire dans le pays de Galles au Royaume-Uni, dont dépendent deux circonscriptions électorales :
Monmouth, circonscription parlementaire britannique ;
 Monmouth, circonscription de l'Assemblée nationale du pays de Galles.

États-Unis 
 Monmouth, ville du comté de Fresno, en Californie ;
 Monmouth, ville du comté de Warren dans l'Illinois ;
 Monmouth, ville du comté de Jackson dans l'Iowa ;
 Monmouth, ville du comté de Kennebec dans le Maine ;
 Monmouth, ville du comté de Polk dans l'Oregon ;
 comté de Monmouth, dans le New Jersey, où se déroula la bataille de Monmouth en 1778.

Navires 
 Classe Monmouth, une classe de bateaux de la marine britannique ;
 , plusieurs navires en service dans la Royal Navy.

Homonymie de bateaux